Годулян Віталій Іванович — колишній український футбольний арбітр, з 2001 року — арбітр ФІФА.
 Годулян Сергій Валерійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.